Тигере́к — посёлок в Краснощёковском районе Алтайского края. Входит в состав Чинетинского сельсовета.

История 
Основан в 1677 году; в 1770-е здесь был обустроен Тигерекский форпост, как часть Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.

В 1928 году село Тигерек состояло из 195 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлся центром Тигерекского сельсовета Бащелакского района Бийского округа Сибирского края..

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района